Osoby o tym nazwisku:
 Hiroaki Tajima – japoński piłkarz 
 Nabi Tajima – japońska superstulatka
 Naoto Tajima – japoński lekkoatleta 
 Yasuko Tajima – japońska pływaczka